Mazzacane ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Mazzacane (1943–2016), italienischer Rechtshistoriker
 Gastón Mazzacane (* 1975), argentinischer Rennfahrer